Joaquín Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (; Magdeburgo, 9 de mayo de 1668-Plön, 25 de enero de 1722) fue el tercer duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, un ducado creado por una división del ducado de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

Primeros años de vida 
Joaquín Federico nació en Magdeburgo. Era el hijo mayor del duque Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Norburg (1635-1699) y de su esposa, Isabel Carlota de Anhalt-Harzgerode (1647-1723). Originalmente provenía de una pequeña rama familiar de Plön, colateral de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, con su sede en el castillo de Nordborg en la isla de Alsen, a su vez formado a partir de una división de herencia del primer duque de Plön, Joaquín Ernesto, en 1671. 

Cuando el incumbido duque de Plön, Juan Adolfo, murió en 1704, unos pocos días después de que su hijo, Adolfo Augusto, muriera en un accidente a caballo, la línea masculina de Plön solo podía ser continuada a través de Leopoldo Augusto (nieto de Juan Adolfo e hijo de Adolfo Augusto). Leopoldo Augusto murió en la infancia con solo cuatro años de edad en 1706, y el derecho subyacente a la herencia de Plön pasó como resultado a Joaquín Federico. Joaquín Federico no tenía heredero varón cuando murió en Plön el 25 de enero de 1722, profundamente endeudado. El Castillo de Plön, la residencia ancestral de los duques de Plön, permaneció vacío durante siete años y algunos de sus muebles fueron vendidos; la casa real danesa administró el ducado durante este periodo.

Siete años después de la muerte del duque Joaquín Federico, Federico Carlos, el hijo de un matrimonio morganático del hermano del último duque, Cristián Carlos, fue nombrado cuarto duque de Plön. Sería el último.

Matrimonio e hijos 
Joaquín Federico contrajo matrimonio por dos veces. Su primera esposa, Magdalena Juliana del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld, con quien se desposó en 1704 después de haberse convertido en duque de Plön, era la hija del conde palatino Juan Carlos del Palatinado-Gelnhausen (1686-1720). Joaquín Federico y Magdalena Juliana tuvieron cuatro hijas:
 Carlota Amalia (1709-1787), quien se convertiría en monja en la Abadía de Gandersheim 
 Isabel Juliana (1711-1715).
 Dorotea Augusta Federica (1712-1765), una monja en la Abadía de Gandersheim.
 Cristiana Luisa (1713-1778), desposó en 1735 al conde Alberto Luis Federico de Hohenlohe-Weikersheim (1716-1744), y en segundas nupcias en 1749 al príncipe Luis Federico de Sajonia-Hildburghausen.

El 17 de febrero de 1721, Joaquín Federico contrajo matrimonio con su segunda esposa, Juliana Luisa (1698-1740), una hija del príncipe Cristián Everardo de Frisia Oriental. Perdió a su hijo en un aborto el 28 de mayo de 1722, cuatro meses después de la muerte de Joaquín Federico.

Ancestros

Véase también 
 Schleswig-Holstein-Sonderburg

Enlaces externos 
 Árbol de familia de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Línea familiar de Schleswig-Holstein-Plön

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Dinamarca del siglo XVII
Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Nacidos en Magdeburgo